Munnikemolen (Venlo)
 Munnikenmolen - Leiderdorp